

Presentación previa 
Marcus Daniell y Artem Sitak eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Roberto Quiroz y Caio Zampieri ganaron el título tras derrotar en la final Hans Hach Verdugo y Adrián Menéndez-Maceiras.

Cabeza de serie 

  Marcelo Arévalo /  Marcel Felder (Semifinales)
  Evan King /  Max Schnur (Semifinales)

<ol start=3>
 ''' Roberto Quiroz /  Caio Zampieri (Campeones)
  Luca Margaroli /  Mohamed Safwat ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de San Luis Potosí 2017